Joan de Jerusalem (escriptor), escriptor eclesiàstic romà d'Orient que va escriure sobre la controvèrsia iconoclasta 
 Joan I de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (117-?)
 Joan II de Jerusalem (1259 o 1267 - Nicòsia, 1285) rei de Jerusalem i de Xipre
 Joan II de Jerusalem (patriarca), patriarca de Jerusalem (386-417)
 Joan III de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (516-524)
 Joan IV de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (575-594)
 Joan V de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (706-735)
 Joan VI de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (838-842)
 Joan VII de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (964-966)
 Joan VIII de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (1106-1156)
 Joan IX de Jerusalem, patriarca de Jerusalem (1156-1166)